Гран-при Мексики 1986 года — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Соревнования состоялись 12 октября 1986 года.

Гонка 

|}

 Первая победа Герхарда Бергера и команды Benetton.
 В то же время, это последняя победа в Ф1 для турбодвигателей BMW, в последующем у немецких двигателей были ещё победы в чемпионате мира, но только с атмосферными моторами.
 50-й поул для двигателей Renault.
 50-й Гран-при для  Пьеркарло Гиндзани.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 События гонки на f1news.ru

Гран-при Мексики